Alfabeto Brahmi – antica scrittura asiatica
 Famiglia di scritture Brahmi – famiglia di abugida (alfasillabari). Sono utilizzate in tutta l'Asia meridionale e sud-orientale.
 Tamil-Brahmi – antica scrittura fonetica usata per i caratteri Tamil. Variante della scriytura Grammi.
 Sarasvati (Brāhmī) – la prima delle tre grandi dee dell'induismo, insieme a Lakshmi e Durgā, e la consorte (o shakti) di Shri Brahmā, il Creatore.
 Azzedine Brahmi (n. 1966) – ex siepista algerino.

Pagine correlate 
 Brahm

en:Brahm